Qasmi steht für:

 Qazi Mujahidul Islam Qasmi
 Yacine Qasmi